«Жизнь что сказка» — девятый студийный альбом музыкального проекта «Коммунизм», записанный в мае 1989 года Егором Летовым. Альбом был официально издан лишь через 25 лет — в 2014 году лейблом «Выргород».

Концепция альбома 
Альбом состоит из авторских записей в жанре spoken word в исполнении Летова и Кузи Уо (К. Рябинова) и записей известных советских шлягеров 1950-х и 1960-х годов. Записи spoken-word и записи эстрадных песен чередуются в альбоме, такая концепция делает его одним из странных альбомов проекта «Коммунизм». Стихи Егора Летова и Константина Рябинова придают советским шлягерам новое, порой ироничное, порой кошмарное звучание. Так Денис Ступников в своей рецензии на альбом соседство стихотворения Летова «Тут меня убили» с песней «Летка-шутка» сравнивает по воздействию с фильмом Балабанова «Груз 200», в саундтреке которого также использованы песни советской эстрады.

Олег «Манагер» Судаков считает концепцию этого альбома близкой к концепции следующего, составленного из дворовых песен альбома Лет ит би.

На обложке альбома использована картина Любомира Миленкова «Любовное равновесие».

Список композиций 
В магнитоальбоме (в отличие от Выргорода) были треки «Цыганочка» и «Тореро», но отсутствовали «Песенка о капели», «Глаз как алмаз», «Главная тема х/ф «Карьера Димы Горина»» и «Всё ещё впереди». «Глаз как алмаз» входит в магнитоальбомный сборник Коммунизма «The Best Of Communism: Благодать» 1990 года.

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на сайте ГрОб-Рекордс

Альбомы группы «Коммунизм»